A expressão crime da mala é geralmente utilizada pela imprensa no Brasil para denominar crimes de assassinato em que o corpo da vítima é escondido em uma mala. Os dois mais conhecidos no país foram:

 Crime da mala (1908) - Quando o comerciante Michel Trad matou seu sócio Elias Farah e posteriormente, a bordo do navio Cordillère, tentou lançar o corpo ao mar.
 Crime da mala (1928) - Crime ocorrido em Santos, quando o negociante italiano José Pistone assassinou sua esposa Maria Féa e tentou embarcar o corpo no navio Massilia.

Outros 
 Crime da mala (1958) - Crime ocorrido em São Paulo, quando os corpos de três chineses (o milionário Lee Ching Tea, seu secretário Pei Tesu Chee, e Chen Hui Ming), cada um dentro de um baú, foram jogados no Rio Pinheiros.
 Crime da mala (1959) - Também ocorrido em São Paulo, quando a enfermeira Florinda Marques, auxiliada por seu amante, usou um baú para transportar o corpo esquartejado de seu marido, o motorista de praça José Alves, que foi jogado no Rio Tietê.

Filmes 
 Mala Sinistra - inspirado no crime de 1908 e realizado por António Leal
 O Crime da Mala - inspirado no crime de 1928 e realizado por Francisco Serrador

Desambiguação